MKB Belangen is een Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor kleinere mkb-ondernemingen, met name de groep zelfstandigen en zzp'ers en bedrijven tot tien werknemers. De organisatie is gestart in februari 2016 als afsplitsing van MKB Collectieven, een collectieve inkooporganisatie voor midden- en kleinbedrijven.

In september 2016 gaf MKB Belangen de aanzet tot de grote politieke en maatschappelijke discussie over positie van zzp'ers en het falen van de Wet DBA middels het openbaar maken van door haar vergaarde informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.

Andere strijdpunten van MKB Belangen zijn onder andere een betaalbare Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, de afdrachten aan reprorecht en de regeldruk voor ondernemers.

MKB Belangen verstuurt wekelijks een nieuwsbrief, waar ruim 200.000 ondernemers op geabonneerd zijn. Deze nieuwsbrieven worden regelmatig gebruikt om onderzoeken en enquêtes uit te voeren over uiteenlopende onderwerpen. Het gezicht van MKB Belangen is Adrienne van Veen.

Externe link 
 web site van MKB belangen

Nederlandse beroepsorganisatie